Trafford steht für:

 Trafford, Metropolitan Borough in England
 Trafford (Alabama), Stadt im Jefferson County
 Trafford (Pennsylvania), Gemeinde im Westmoreland County und Allegheny County
 Trafford Centre, Einkaufszentrum in Dumplington, England

Trafford ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Trafford, Baron Trafford (1932–1989), britischer Arzt, Politiker und Life Peer
 Humphrey de Trafford, 4. Baronet (1891–1971), britischer Adliger und Pferderennstallbesitzer
 Mason Trafford (* 1986), kanadisch-amerikanischer Fußballspieler
 Rudolph de Trafford, 5. Baronet (1894–1983), britischer Adliger und Banker